Palazzo Vecchio bezeichnet vier Paläste in Italien:
 Palazzo Maria Luigia in Bardi
 Palazzo della Ragione in Bergamo
 Palazzo Vecchio in Florenz
 Palazzo Medici in Pisa